Carsten Nielsen kan være flere personer:

 Carsten Nielsen – dansk fodboldspiller
 Carsten Ib Nielsen – grundlægger og formand for Dansk Journalistforbund
 Carsten Nielsen (ishockeyspiller) - dansk ishockeyspiller
 Carsten René Nielsen - dansk digter
 Carsten Tank Nielsen - norsk direktør
 Carsten Due-Nielsen - dansk historiker

Stavet med K
 Karsten Nielsen (atlet) - dansk atlet
 Karsten Nielsen (borgmester) - dansk borgmester og bankdirektør

Andre
 Sofie Carsten Nielsen - dansk politiker